Il termine Goon, o The Goon, può riferirsi a:

Goon – album del 1996 di Global Goon.
Goon – film del 2011 diretto da Michael Dowse.
The Goon – serie a fumetti creata da Eric Powell.
The Goon – cortometraggio d'animazione del 2011, basato sul fumetto.
The Goon Show – show comico radiofonico della BBC inglese, andato in onda dal 1951 al 1960.
The Goons – gruppo comico formato da Spike Milligan, Peter Sellers, Harry Secombe, e Michael Bentine,